«C'est pour toi» — сьомий франкомовний студійний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 27 серпня 1985 року.

Список композицій

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Франкомовні музичні альбоми